Leeuwin ist der Familienname folgender Personen:

 Ramon Leeuwin (* 1987), niederländischer Fußballspieler

Leeuwin steht für:

 Kap Leeuwin, südwestlichster Punkt des australischen Festlandes
 Leeuwin-Naturaliste-Nationalpark, Park im Südwesten von Western Australia, Australien